Татьяна:
 Татьяна — женское имя.
 Татьяна — река на полуострове Камчатка в России.
 «Татьяна» — русский колёсный пассажирский пароход. 
 «Татьяна» — советская ядерная бомба РДС-4 (индекс УВ ВВС — 8У69, изделие 244Н), ставшая первым тактическим ядерным оружием, производившимся серийно в Союзе ССР.

См. также 
 Татьяна Михайловна (1636—1706) — младшая дочь царя Михаила Федоровича и его второй супруги Евдокии Лукьяновны.
 
 Татьяна Тэсс (1906−1983) — псевдоним советской писательницы, журналистки и публицистки Татьяны Николаевны Сосю́ра.
 «Таня» — советский художественный телефильм 1974 года, снятый по одноимённой пьесе Алексея Арбузова.